«One Last Time» () — песня американской певицы Арианы Гранде с её второго студийного альбома My Everything (2014).

10 февраля 2015 года песня «One Last Time» была издана отдельным синглом. (Это был пятый и последний сингл с этого альбома. Первыми четырьмя были «Problem», «Break Free», «Bang Bang» и «Love Me Harder».)

В 2015 году в США песня добралась до 13 места в «Горячей сотне» журнала «Билборд», в Великобритании — до 24 места (в национальном сингловом чарте).

В мае 2017 года песня вернулась в чарты, поднявшись в Великобритании на 1 место.

История создания 
Авторы песни — авторская команда Саван Котеча, Рами Якуб и Карл Фальк, французский диджей и продюсер танцевальных хитов Давид Гетта и нидерландский музыкальный продюсер Джорджо Туинфорт. Котеча, Якуб и Фальк, в частности, написали большинство ранних хитов британского бой-бенда One Direction. А Джорджо Туинфорт работал с такими исполнителями, как Майкл Джексон, Гвен Стефани, Уитни Хьюстон, Лайонел Ричи.

Сюжет песни 
Как пишет музыкальный сайт Songfacts,

Видеоклип 
Режиссёр видеоклипа — Макс Ландис. Он наиболее известен как автор фильма «Хроника» (2012) (для которого написал сценарий).

2017 
Эта песня завершала концерт в «Манчестер-Арене» 22 мая 2017 года, во время которого произошёл террористический акт, унёсший жизни зрителей в фойе. Таким образом она стала последней прозвучавшей перед взрывом. После теракта поклонники Арианы начали кампанию по возвращению песни на вершины чартов.

В результате песня поднялась в Великобритании на 1 место.

Трек-лист 
 Digital download

 Digital download — French version

 Digital download — Italian version

 Digital download — Marshmello Remix

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации 

|-

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2015 года
Песни 2014 года
Песни Арианы Гранде
Синглы Republic Records
Песни в стиле электронной танцевальной музыки
Многоязычные песни